Walkersbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Walkersbach (Pfaffenhofen an der Ilm), Pfarrdorf von Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Walkersbach (Plüderhausen), Dorf der Gemeinde Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Walkersbach (Rems), rechter Zufluss der Rems bei Weitmars, Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Walgerbach